

Лубниця — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Лубниця — село в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Лубніце